Улица Костина — название улиц в ряде городов.

Астрахань — улица Костина

Нижний Новгород — Улица Костина